Ar do Deserto é o terceiro livro de poesia da escritora brasileira Adalgisa Nery, originalmente publicado em 1943, pela editora Livraria José Olympio.

Poemas
 Mensagem
 Poema da Agonia Eterna
 Apelo
 Poema da Espera
 Devastação
 Poema Tardio
 Poema da Abandonada
 A Mulher Dentro da Noite
 Escombros
 Poema da Incerteza
 Cantiga de Ninar
 Transfiguração
 Solidão
 Recordação
 O Inevitável
 Poema dos Agoniados
 Poema Sem Resposta
 Nebulose
 O Olhar do Poeta
 Estampa
 Paisagem Interior
 Canção
 Pergunta
 Poema Forte
 Poema da Mulher Destruída
 Poema para o Ausente
 Ponto de Relação
 Poema Simples
 Angústia
 Fecundação
 Poema da Mulher Aflita
 Poema de uma Noite Morna
 Isolamento
 Desamparo
 Grandiosidade
 Poema da Mulher Triste
 Poema Incerto
 Transição
 Dois Instantes
 Retrato
 A Chegada da Sombra
Madilson e sua namorada Winne

Livros de poesia do Brasil
Livros de Adalgisa Nery
Livros de 1943